Polska – państwo w Europie Środkowej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Polska – część wsi Niedźwiada, w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Polska – przysiółek wsi Porąbka w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka
 Polska – kolonia w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica

Taniec 
 polska – skandynawski taniec ludowy

Muzyka 
 Polska – piosenka zespołu Kult
 Polska – polski zespół oi! punk
 Polska (urodziłem się w Polsce) – album zespołu Złe Psy
 Polska – album zespołu Chłopcy z Placu Broni
 Polska – album studyjny tria Możdżer Danielsson Fresco
 Mr. Polska – holenderski raper polskiego pochodzenia

Prasa 
 „Polska” – tygodnik Polaków w ZSRR, wydawany w latach 1941–1943
 „Polska” – miesięcznik dla obcokrajowców, wydawany w latach 1954–1999
 „Polska” – dziennik Grupy Wydawniczej Polskapresse, wydawany w latach 2007–2009